Tenisový turnaj WTA ASB Classic 2009 se konal ve dnech 5. - 10. ledna v největším novozélandském městě Aucklandu venku na kurtech s tvrdým povrchem. Odměny činily 220,000 USD.

Dvouhra

Nasazení hráček

Ceny a body do žebříčku

Pavouk

Finálová fáze

Počáteční fáze

Čtyřhra

Nasazení hráček

Ceny a body do žebříčku

Pavouk

Externí odkazy 
 Oficiální stránka turnaje

ASB Classic

WTA Tour 2009
Tenis na Novém Zélandu v roce 2009